Набережная реки Мойки:

 Набережная реки Мойки — набережная в Санкт-Петербурге.
 Набережная реки Мойки — улица в Пензе.